Die Saison 1997/98 war die 64. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 15. Mal in der Vereinsgeschichte der HC Bozen. Der HC Val Venosta, AS Varese Hockey und der SV Ritten stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 26 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Finalrunde, während die übrigen acht Mannschaften in der Abstiegsrunde antreten mussten. Alle sechs Mannschaften der Finalrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Abstiegsrunde qualifizierten sich für die Playoff-Qualifikation, deren beide Gewinner ebenfalls an den Playoffs teilnehmen durften. Die beiden Verlierer der Playoff-Qualifikation und die vier Letztplatzierten der Abstiegsrunde mussten in der Relegation um den Klassenerhalt antreten. Die drei Letztplatzierten der Relegation stiegen direkt in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Qualifikation 
 WSV Sterzing – HC Courmaosta 2:1 (5:2, 2:3, 5:4)
 HC Alleghe – SG Cortina 0:2 (4:5 n. V., 4:5 n. V.)

Turnierplan

Meistermannschaft 
Christian Alderucci, Sean Basilio, Armando Chelodi, Luigi Da Corte, Stefano Figliuzzi, Davide Giacomin, Günther Hell, Paolo Lasca, Stefan Mair, Igor Maslennikow, Mario Nobili, Robert Oberrauch, Martin Pavlu, Kai Rautio, Ruggero Rossi De Mio, Christian Timpone, Lucio Topatigh, Carmine Vani, Michail Wassiljew, Sergei Wostrikow, Harald Zingerle, Rheinard Wieser. Trainer: Czesław Panek

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1997
Eishockeysaison 1997/98